66 – rok naszej ery
 66 p.n.e. – rok przed naszą erą
 66 – liczba
 66 – gra karciana